Dtw eller DTW kan syfta på 

 DTW – IATA:s kod för en flygplats i Michigan, se Detroit Metro Airport